Prattville (Alabama)
Prattville (Califórnia)

Desambiguações de topônimos